Брамсóн — єврейське прізвище.
 Брамсон Абрам Мойсейович (1871—1939) — російський та радянський лікар-пульмонолог та громадський діяч. Один з фундаторів ленінградського Музею єврейского історико-етнографічного товариства, для формування фондів якого організовував експедиції на Україну (1924). Брат Л. М. Брамсона (див. нижче).
 Алі Брамсон (Ali Bramson) — американський вчений-планетолог, доктор (PhD ), керівниця групи, що останнім часом  досліджує марсіанський льод.
 Брамсон Костянтин Людвигович (1842—1909) — український ентомолог.
 Брамсон Ісаак Беркович (1905—1938) — науковий співробітник НДІ напівпродуктів та барвників (Москва), розстріляний НКВС.
 Брамсон Леонтій (Леон) Мойсейович (1869—1941) — єврейський журналіст, публіцист, політичний та громадський діяч. Депутат Державної думи 1-го скликання. Брат А. М. Брамсона (див. вище).
 Брамсон Людвиг Християнович (?–1853) — художник-мініатюрист.
 Брамсон Микаэль Абрамович (1920—2001) — радянський гідрофізик, доктор фізико-математичних наук, професор..
 Брамсон Мойсей Борухович (Борисович) — ковенський купець першої гильдії, постачальник форми для російської імператорської армії. Батько А. М. та Л. М. Брамсонів (див. вище).
 Брамсон, Мойсей Вульфович (Михайло Васильович; 1862, Ковно —?) — народоволець, засуджений на довічну каторгу, достроково (1893) звільнений на поселення у Східному Сибіру.
  (нар. 1952) — американський математик, фахівець з теорії ймовірностей та математичної статистики, професор.
  (нар. 1969) — американський політик, син біженців з Польщі, мер міста Нью-Рошелл (Нью-Йорк).
 Брамсон-Альпернене Есфір Тувієвна (1924—2016) — головний хранитель єврейської колекції у Книжковій палаті Литві, а згодом — у Національній бібліотеці; племінниця А. М. Брамсона та Л. М. Брамсона (див. вище).

Примітки 

Єврейські прізвища